Туендат — топоним в России:

 Туендат — река в Томской области, приток Кии.
 Туендат — село в Зырянском районе Томской области.
 Туендат — деревня в Первомайском районе Томской области.